Хафен - фамилия и топоним:

 Хафен, Джон (1856-1910) - американский художник.

 Хафен - район города Дюссельдорф, Германия.

См. также 
 Хаф
 Хафенлор
 Людвигсхафен